Pasica je lahko:
 starinski izraz za pas ali trak
 zlati ali srebrni svečani oficirski trak, nošen okrog pasu
 pasica (vrsta spletnega oglaševanja)

Glej tudi
 Pasice, soteska blizu Dolenjih Novakov na Cerkljanskem